

Rio Azul est une municipalité du Paraná
 Rio Azul est un cours d'eau de l'État du Paraná

Voir aussi

  

Homonymie de toponyme